Secsiva är ett släkte av insekter. Secsiva ingår i familjen vårtbitare, överfamiljen Tettigonioidea, ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Vårtbitare
Secsiva